William Middleton peut faire référence à:

Politiciens
 William Middleton, député pour Carlisle
 Sir William Middleton, député pour Northumberland, 1722–1757
 Sir William Middleton, député pour Northumberland, 1774–1795
 Sir William Fowle Middleton (1748–1829), député pour Ipswich et Hastings

Autres
 William Middleton (mort 1288), évêque médiéval de Norwich
 William Middleton (mort 1613), ecclésiastique anglais, universitaire et controversiste protestant
 George "Bay" Middleton (William George Middleton, 1846–1892), écuyer de John Spencer,  comte Spencer
 William Shainline Middleton (1890–1975), Interniste américain
 William James Middleton (1897–1918), as de la Première Guerre mondiale
 William D. Middleton (1928–2011), auteur, reporter et photographe
 William Middleton (1986), cornerback de football américain
 Billy Middleton (1893–?), Attaquant de football anglais